Plusieurs villes de France possèdent une place de la Trinité :

Place de la Trinité à Lyon
 Place de la Trinité à Paris, ancien nom d’une place du  devenue la place d'Estienne-d'Orves fin 1944.
 Place de la Trinité à Rennes
 Place de la Trinité à Toulouse

Voir aussi 

 

Trinité